ld (Unix) – comando dei sistemi Unix per richiamare il linker
 GNU ld – implementazione di ld del Progetto GNU

Sigle 
 Ladder diagram – linguaggio grafico per programmable logic controller (PLC)
 Laser desorption – desorbimento laser, tecnica di ionizzazione in spettrometria di massa
 Laser disc – tipo di disco ottico
 Lethal dose – dose letale, indicatore della letalità di una sostanza o di una radiazione
 Liberal Democratici – movimento politico italiano
 Line Dubbed – con audio tratto dall'output di un proiettore
 Linux Day – una manifestazione italiana per la promozione del software libero
 Lungodegenza – Reparto di una struttura sanitaria ospedaliera destinato a pazienti che devono affrontare un lungo periodo di degenza
 Low definition – Bassa definizione
 Liberal Democrats – partito politico liberale britannico
 LD – acronimo con cui è conosciuta la serie televisiva animata Star Trek: Lower Decks

Codici 
 LD – codice vettore IATA di Air Hong Kong e Linea Turistica Aerotuy
 LD – codice ISO 3166-2:IE della contea di Longford (Repubblica d'Irlanda)
 LD – codice ISO 3166-2:IN delle Laccadive (India)
 LD – codice ISO 3166-2:PL del voivodato di Łódź (Polonia)

Altro 
 LD – quattrocentocinquanta nel sistema di numerazione romano
 LD – targa automobilistica di Landau in der Pfalz (Germania)
 LD – Insegna dei discount della Lillo, diffusi nel Nord Italia e in Sardegna.